Puchar Świata w biegach na nartorolkach 2022 rozpoczął się 24 czerwca w norweskim regionie Telemark, a zakończył 11 września we włoskim Rieti-Amatrice. Obrońcami Kryształowych Kul byli: Czeszka Sandra Schützová oraz Włoch Matteo Tanel. Tym razem najlepsi okazali się: Szwedka Linn Sömskar oraz Norweg Amund Korsæth.

Kalendarz i wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacje

Bibliografia 
 
 

2022 w biegach narciarskich
2022 w Europie
Puchar Świata w biegach na nartorolkach